Женитьба (фильм, 1909) — экранизация одноимённой пьесы Гоголя, режиссёр Пётр Чардынин.
 Женитьба (фильм, 1937) — экранизация одноимённой пьесы Гоголя, первая режиссёрская работа актёра Эраста Гарина.
 Женитьба (фильм, 1977) — экранизация одноимённой пьесы режиссёром Виталием Мельниковым.